Osoyoos är en ort och kommun (av typen town) i provinsen British Columbia i Kanada. Den ligger i den södra delen av provinsen vid sjön Osoyoos Lake 277 meter över havet.  Antalet invånare är  (år 2011).

Klimat
I Osoyoos finns vädertationen Osoyoos West. Där är årsmedeltemperaturen 10.4 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 21,9 °C, och den kallaste är december, med -0,9 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 323 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 41,7 mm nederbörd, och den torraste är september, med 14,9 mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Town of Osoyoos

Orter i British Columbia